GRENKE Chess Classic 2019 — 6-й міжнародний шаховий турнір, що проходив з 20 по 29 квітня 2019 року в містах Карлсруе та Баден-Баден (Німеччина). Переможцем турніру вдруге став чинний чемпіон світу норвежець Магнус Карлсен.

Регламент турніру 
Змагання проводилися за коловою системою у 9 турів за участі 10 шахістів з 9 країн.
Категорія турніру — XIX (середній рейтинг — 2724,1).

Розклад змагань 
 Ігрові дні: 20-24, 26-29 квітня
 Вихідний день: 25 квітня

Початок партій в 16-00 год (час Київський)

Контроль часу 
 100 хвилин на 40 ходів, 50 хвилин на 20 наступних ходів, 15 хвилин до закінчення партії та додатково 30 секунд на хід починаючи з першого.

Критерії розподілу місць  
 1. Кількість виграних партій;
 2. Кількість виграних партій чорними фігурами;
 3. Результат особистої зустрічі;

Учасники 

жирним  — місце в ТОП-100 рейтингу ФІДЕ станом на квітень 2019 року

Рух за турами

Турнірна таблиця

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт турніру  
  Онлайн турніру на chess24  
 Турнір на ChessPro.ru  
 Форум на ChessPro.ru 

Шахові турніри 2019
2019 у Німеччині
Спортивні змагання в Німеччині
Квітень 2019